Der Gesamtertrag von Forstbetrieben wird zum größten Teil durch den Holzertrag gedeckt. Einnahmen durch Nebennutzungen und Förderungen sowie andere Nicht-Holzerträge machen nur einen kleinen Teil aus und betragen im Privatwald nur ca. 10 %.

Der Holzertrag wird im Euroraum in Euro/Hektar oder Euro/Festmeter angegeben. Im Rahmen von nachhaltiger Bewirtschaftung der Waldbestände wird besonders die Relation zwischen nachwachsenden Holzerträgen und Entnahmen durch die Holzernte betrachtet.

Für die Bundesrepublik Deutschland werden detaillierte Daten zum Holzertrag nach Jahren in Holzeinschlagstatistiken veröffentlicht. Die Holzpreise, die den Ertrag in Währungsbeträgen ergeben, variieren nach Holzart und von Jahr zu Jahr. Sie sind von Marktlage und Schadensereignissen wie Stürmen  oder anderen Forstschäden beeinflusst. Sinnvolle Vergleiche von Holzerträgen können nur inflationsbereinigt für die jeweiligen Regionen erfolgen. Nachfolgend ein Überblick zu den Statistiken für Deutschland:
 54.356.200 Festmeter Gesamteinschlag Deutschland 2014
 55.612.700 Festmeter Gesamteinschlag Deutschland 2015
 52.193.500 Festmeter Gesamteinschlag Deutschland 2016
 53.490.700 Festmeter Gesamteinschlag Deutschland 2017

Weblinks

Einzelnachweise 

Waldnutzung